Sawin z Hermopolis (Egipski) – męczennik
 Sawin rzymski – męczennik
 Sawin z Katanii (Sycylii) – biskup
 Sawin z Cypru – arcybiskup